

Architecture 
 Château de Baños de la Encina, ancienne forteresse omeyyade.
 Église Saint-Jean-Baptiste de Baños de Cerrato, église de la localité de Baños de Cerrato.

Patronyme 
 Antonio Baños (1967-), journaliste et homme politique catalan ;
 , hôtelier espagnol du XVIe siècle ;
  (1890-1980), pionnier du cinéma catalan ;
 Ricardo de Baños (1882-1939), réalisateur espagnol ;
 Roque Baños (1968-), compositeur espagnol ;
  (1979-), footballeur espagnol ;
  (1976-), footballeur mexicain ;
  (1990-), femme politique valencienne.

Toponyme

Commune d'Espagne 
 Baños de Ebro, commune d'Alava située dans la communauté autonome du Pays basque en Espagne.
 Baños de Tajo, commune de la province de Guadalajara dans la communauté autonome de Castille-La Manche.
 Baños de Molgas, commune de la province d'Ourense en Espagne située dans la communauté autonome de Galice.
 Segura de los Baños, commune de la Comarque de Cuencas Mineras, province de Teruel, communauté autonome d'Aragon.
 Baños de la Encina, commune de la province de Jaén, communauté autonome d'Andalousie.
 Venta de Baños, commune de la province de Palencia dans la communauté autonome de Castille-et-León. 
 Baños de Río Tobía, commune de Rioja Alta.
 Baños de Montemayor, commune de la province de Cáceres, dans la communauté autonome d'Estrémadure.
 Baños de Valdearados, commune de la province de Burgos, communauté autonome de Castille-et-León.
 Baños de Rioja, commune de la communauté autonome de La Rioja.

Autre 
 Baños, ville d'Équateur, située dans la province du Tungurahua.
 San Antonio de los Baños, ville et municipalité de Cuba dans la province d'Artemisa.

Voir aussi 
 
 Los Baños (Philippines)
 Los Baños (Sestao)